Кали Рейс (родилась 24 августа 1986, Провиденс, Род-Айленд, США) — американская профессиональная боксёрша и актриса. Чемпион мира в двух весовых категориях, обладательница титулов WBA среди женщин в полусреднем весе с 2020 года, титулов WBO и IBO среди женщин в полусреднем весе с 2021 года, титула WBC среди женщин в среднем весе в 2016 году. В 2018 году она бросила вызов Сесилии Брекхус в борьбе за титул чемпиона мира среди женщин в полусреднем весе. С 2021 года Рейс снимается в кино: она сыграла главную роль в картине «Заложница: Найти пропавшую» (2021) и была номинирована на премию «Независимый дух» за лучшую женскую роль, в 2022 году присоединилась к касту четвёртого сезона телесериала «Настоящий детектив».

Примечания 

Актрисы США
Боксёры США